Die VII. Arafura Games fanden vom 14. bis zum 21. Mai 2005 in der nordaustralischen Stadt Darwin statt. Es wurden Wettkämpfe in insgesamt 30 Disziplinen durchgeführt, wobei erstmals auch Behindertensportler teilnahmen.

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Website der VII. Arafura Games (mit Sportarten und Medaillenspiegel)

2005
Multisportveranstaltung 2005